Tiger, Тайгер:

Персоналии 
 Дик Тайгер — нигерийский боксер.
 Тайгер Вудс — американский гольфист

Техника 
 Eurocopter Tiger — ударный вертолёт.
 Tiger Moth — биплан.
 Grumman F-11 Tiger — американский палубный истребитель.
 Northrop F-5 Tiger II — американский лёгкий многоцелевой истребитель.
 Panzerkampfwagen VI «Tiger I» Ausf E, PzKpfw VI Tiger (P), Panzerkampfwagen VI Ausf. B «Tiger II» — немецкие тяжёлые танки.
 HMS Tiger — название ряда кораблей ВМС Великобритании

Культура 
 Tiger Army — калифорнийская музыкальная группа
 Tiger Airways Australia
 The Tiger Lillies — музыкальное трио из Лондона
 Celtic Tiger — шоу ирландского танца

Прочее 
 Tiger (хеш-функция)
 Tiger Force
 Le Tigre

См. также 
 Тигр (значения)